Наклоне́ние — термин, использующийся в нескольких научных дисциплинах:
 Наклонение орбиты — один из шести кеплеровых элементов орбиты, определяющих положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел.
 Магнитное наклонение — угол, на который отклоняется магнитная стрелка в вертикальной плоскости под действием магнитного поля Земли.
 Наклонение в лингвистике — грамматическая категория глагола.
 Наклонение в музыкознании — категория лада, чаще всего используется применительно к мажорно-минорной ладовой системе.